Пушка́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Пушкарская улица — улица во Владимире.
 Пушкарская улица — улица в городе Воронеже.
 Пушкарская улица — улица в Данкове
 Пушкарская улица — улица в Перми.
 В Санкт-Петербурге:
 Большая Пушкарская улица.
 Малая Пушкарская улица.
 Пушкарская улица — улица в Сергиевом Посаде.
 Пушкарская улица — улица в Суздале.

См. также 
 Пушкарский переулок (Санкт-Петербург)

Примечания